Stephansplatz heißen:
Stephansplatz (Hamburg)
Stephansplatz (Hannover)
Stephansplatz (Herford)
Stephansplatz (München)
Stephansplatz (Wien), Zentralplatz der Stadt am Stephansdom